Gudeta ist der Familienname der folgenden Personen:

 Agitu Ideo Gudeta (1978–2020), äthiopische Bäuerin, Unternehmerin und Umweltschützerin
 Netsanet Gudeta Kebede (* 1991), äthiopische Langstreckenläuferin